

Єлтайський сільський округ — адміністративна одиниця, Індерський район, Атирауська область
 Єлтайський сільський округ — адміністративна одиниця, Сиримський район, Західноказахстанська область
 Єлтайський сільський округ — адміністративна одиниця, Урджарський район, Абайська область

Див. також 
 Єльтайський сільський округ